Большая хоккейная шестёрка или Большая шестёрка () — собирательное название шести хоккейных сборных мира, оказавших влияние на развитие хоккея в мире и считающихся традиционно сильнейшими в мире. К ним относятся Канада, Россия, США, Финляндия, Чехия и Швеция. В годы Холодной войны места сборных России и Чехии занимали, соответственно, сборные СССР/СНГ и Чехословакии. Европейские сборные образуют так называемую «Большую европейскую четвёрку» () или  ().

Из 204 разыгранных комплектов наград чемпионатов мира только 20 комплектов наград доставались командам, не входящим в Большую шестёрку, причём только пять этих комплектов были выиграны в период с 1953 года (четырежды — Словакией, один раз — Швейцарией). Из 72 разыгранных комплектов наград Олимпийских игр только 7 комплектов наград доставались командам, не входящим в Большую шестёрку — из них чемпионами мира по одному разу стали Великобритания (также один раз олимпийским чемпионом) и Словакия.

История

Результаты

Олимпийские игры 

До 1988 года на Олимпийских играх не допускалось выступление профессиональных спортсменов. До 1998 года и в 2018 году в играх не принимали участия хоккеисты из НХЛ.

Чемпионаты мира 

Статистика приводится только для турниров, проводившихся с момента образования сборной Чехии.

Кубок мира 
Кубок Канады служил аналогом чемпионата мира ИИХФ, который проводился по правилам НХЛ, и именно в нём имели право выступать профессионалы из НХЛ. Поэтому в 1976 году впервые в истории на Кубке Канады собрались лучшие игроки мира. Кубок Канады разыгрывался с 1976 по 1991 годы и был позже переименован в Кубок мира. Германия стала первой командой не из Большой шестёрки, выступившей на Кубке Канады (дебют состоялся в 1984 году), а позже вместе со Словакией стала участвовать в розыгрыше Кубка мира. Кубок разыгрывается раз в 4 года с участием восьми команд: в 2016 году вместо сборных Германии и Словакии выступили команды Европы и Северной Америки.

Кубок Канады

Кубок мира по хоккею

Сноски

Примечания 

Сборная России по хоккею с шайбой
Сборная США по хоккею с шайбой
Сборная Финляндии по хоккею с шайбой
Сборная Чехии по хоккею с шайбой
Сборная Швеции по хоккею с шайбой
Сборная Канады по хоккею с шайбой